Профессиональная Футбольная Группа «А» 2006/2007 () — 83-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 2006/2007 на rsssf.com

2007/2008
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2006 году
Спорт в Болгарии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007